Кардуэлл — (англ. Cardwell) — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Кардуэлл, Эдуард (1813—1886) —  английский государственный деятель.
Кардуэлл, Ричард (1845—1931) —  американский политик и юрист.

Топонимы

Австралия 
 Кардуэлл —  город в Австралии в штате Квинсленд.

США 

 Кардуэлл —  город в США в штате Миссури.
 Кардуэлл (Монтана) —  город в США в штате Монтана.